Tsuyoshi Fukui ist der Name folgender Personen:

* Tsuyoshi Fukui (Badmintonspieler) (* ~1980), japanischer Badmintonspieler
 Tsuyoshi Fukui (Tennisspieler) (* 1957), japanischer Tennisspieler